Pavlína Württemberská (4. srpen 1800, Riga – 10. březen 1873, Stuttgart) byla württemberská královna.

Původ 
Pavlína se narodila Henriettě Nasavsko-Weilburské a jejímu manželovi, vévodovi Ludvíku Fridrichovi Württemberskému. Její sestra Marie Dorotea byla manželkou arcivévody Josefa Antonína Habsbursko-Lotrinského.

Život 
15. dubna 1820 se provdala za svého bratrance, württemberského krále Viléma I., a stala se jeho třetí manželkou.

Potomci 
 1. Kateřina Frederika Württemberská (24. 8. 1821 Stuttgart – 6. 12. 1898 tamtéž)
 ⚭ 1845 Fridrich Württemberský (21. 2. 1808 Schwäbisch Hall – 9. 5. 1870 Stuttgart), princ württemberský a generál württemberské armády
 2. Karel I. (6. 3. 1823 Stuttgart – 6. 10. 1891 tamtéž), württemberský král od roku 1864 až do své smrti
 ⚭ 1846 Olga Nikolajevna Romanovová (11. 9. 1822 Petrohrad – 30. 10. 1892 Friedrichshafen), ruská velkokněžna
 3. Augusta Württemberská (4. 10. 1826 Stuttgart – 3. 12. 1898 tamtéž)
 ⚭ 1851 Heřman Sasko-Výmarsko-Eisenašský (4. 8. 1825 – 31. 8. 1901 Berchtesgaden)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Württemberské princezny
Württemberské královny
Narození v roce 1800
Úmrtí v roce 1873
Narození 4. srpna
Narození v Rize
Úmrtí ve Stuttgartu
Ženy
Úmrtí 10. března
Narození 4. září